Публий Силий Нерва (Publius Silius Nerva) е име на римските политици:

 Публий Силий, приятел на Август
 Публий Силий Нерва, консул 20 пр.н.е.
 Публий Силий, суфектконсул 3 г.
 Публий Силий Нерва (консул 28 г.)